Happy Days steht für:

 Happy Days, Originaltitel von Glückliche Tage (Drama), Theaterstück von Samuel Beckett (1960)
 Happy Days (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1974–1984)
 Happy Days (Band), US-amerikanisches Musikprojekt

Siehe auch:
 Happy Day